Wilhem Gliese, een Duitse astronoom
Gliese-catalogus, de door hem gepubliceerde catalogus